Амвросій Морєв — релігійний діяч 19 століття.
 Морєв Руслан Вікторович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища